Existeixen dos evangelis apòcrifs amb el nom dEvangeli dels Egipcis

 Evangeli grec dels Egipcis, considerat herètic per Climent d'Alexandria, Hipòlit i Epifani.
 Evangeli Copte dels Egipcis, trobat entre els Manuscrits de Nag Hammadi i utilitzat per la comunitat gnòstica egípcia